Escola de Bibliotecàries, institució d'ensenyament superior de Barcelona.
 Agência Espacial Brasileira, Agència Espacial Brasilera.
 Associació Espanyola de Banca, Associació de bancs espanyols